Уэлш (Welch, Welsh) — фамилия.

Известные носители:
 Уэлш, Джеймс (1880—1954) — шотландский шахтёр, профсоюзный деятель, поэт, романист, член британского парламента от Лейбористской партии в 1922—1931 и 1935—1945 годах.
 Уэлш, Джон (род. 1984) — английский футболист.
 Уэлш, Ирвин (род. 1958) — шотландский писатель, драматург, сценарист.
 Уэлш, Крис (род. 1941) — музыкальный журналист, критик, автор книг.
 Уэлш, Кристофер Эван (1965—2013) — американский актёр.
 Уэлш, Лора (род. 1986) — британская инди-поп-певица и автор песен из Стаффордшира.
 Уэлш, Луиза (род. 1965) — писательница, автор рассказов и романов.
 Уэлш, Майкл (род. 1987) — американский актёр.
 Уэлш, Мэттью (род. 1976) — австралийский пловец, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2000 года.
 Уэлш, Ноа (род. 1982) — американский хоккеист, защитник.

Топоним 
 Уэлш — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.

Другое 
 (2405) Уэлш — типичный астероид главного пояса.

См. также